Ларо́к () — французская фамилия. Известные носители:
 Ларок, Ги (род. 1946) — французский экономист.
 Ларок, Жоселин (род. 1988) — канадская хоккеистка. 
 
 Ларок, Пенни (род. 1943) — канадская кёрлингистка.